Lindbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lindbjerg (Harridslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Harridslev Sogn
 Lindbjerg (Ovsted Sogn) – en bebyggelse i Ovsted Sogn
 Lindbjerg (Åbenrå Sogn) – en bebyggelse i Åbenrå Sogn
 Lindbjerg (Ølgod Sogn) – en bebyggelse i Ølgod Sogn
 Lindbjerg (Øster Nykirke Sogn) – en bebyggelse i Øster Nykirke Sogn